A fateixa é uma espécie de âncora artesanal usada por jangadas e canoas de pescadores.

É construída com três estacas de madeira na vertical e três na horizontal, formando ganchos. No meio é colocado uma pedra grande e pesada, para que a fateixa afunde, ancorando a embarcação.
Muito usado no nordeste Brasileiro principalmente no litoral cearense. Em camocim, no litoral do Ceará é muito usada nas canoas locais.

Náutica

Calão

Mandar uma fateixa significa mandar uma boca, algo que é necessário ser subentendido.